Die Försterchristl steht für:
 Die Försterchristl (Operette), Operette von Georg Jarno (1907)
 Die Försterchristl (1926), Spielfilm von Friedrich Zelnik
 Die Försterchristl (1931), Spielfilm von Friedrich Zelnik

Die Försterchristel steht für:
 Die Försterchristel (1952), Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt
 Die Försterchristel (1962), Spielfilm von Franz Josef Gottlieb